Црепая () — село в Сербии, в общине Ковачица, в Южно-Банатском округе автономного края Воеводина, в историко-географической области Банат. По переписи населения Сербии 2002 года в селе проживали 4855 жителей (по переписи населения 1991 года — 5128 жителей).

Демография 
В селе Црепая, по переписи 2002 года проживали 3898 совершеннолетних жителей, средний возраст которых — 40,9 лет (39,6 года у мужчин и 42,2 года у женщин). В селе есть 1607 домашних хозяйств, а среднее число жителей в домохозяйствах — 3,02.

По результатам трёх последних переписей населения наблюдается сокращение числа жителей.

Примечания

Ссылки 
 Црепая на карте проекта Wikimapia

Населённые пункты Воеводины